A torna címvédője Bob és Mike Bryan volt, akik az elődöntőben 6–4, 3–6, 7–6(6)-os vereséget szenvedtek a Lukáš Dlouhý–Lijendar Pedzs-kettőstől. A cseh-indiai páros a döntőben legyőzte a Mahes Bhúpati–Mark Knowles-duót is 3–6, 6–2, 6–2-re.

Kiemeltek 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (elődöntő)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (negyeddöntő)
  Mahes Bhúpati /  Mark Knowles (döntő)
  Lukáš Dlouhý /  Lijendar Pedzs (győztesek)
  Makszim Mirni /  Andi Rám (elődöntő)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (első kör)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (negyeddöntő)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett ''(második kör)

  Łukasz Kubot /  Oliver Marach ''(első kör)
  František Čermák /  Michal Mertiňák ''(második kör)
  Martin Damm /  Robert Lindstedt ''(harmadik kör)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley ''(első kör)
  Travis Parrott /  Filip Polášek ''(első kör)
  Ashley Fisher /  Jordan Kerr ''(első kör)
  Stephen Huss /  Ross Hutchins ''(első kör)
  Marcelo Melo /  André Sá ''(második kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

Források
 Eredmények

F2